Easy Rider bezeichnet

 Easy Rider, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1969
 Easy Rider (Soundtrack), der Soundtrack zum gleichnamigen Film
 Ballad of Easy Rider, ein Studioalbum der US-amerikanischen Folk-Rock-Band The Byrds
 C. C. Rider, ein von Ma Rainey und Lena Arrant geschriebener Blues
 Ezy Ryder, ein Song auf dem 1971 postum veröffentlichten Jimi Hendrix-Albums The Cry of Love
Siehe auch:
EasyWriter